

Geografia
 Shipman – villaggio dell'Illinois, Stati Uniti
 Shipman – CDP della Virginia, Stati Uniti
 Shipman – hamlet del Saskatchewan, Canada

Persone
 Ellen Biddle Shipman – architetto paesaggista statunitense
 Harold Shipman – medico e serial killer britannico
 Helen Shipman – attrice, ballerina e cantante statunitense
 Madisyn Shipman – attrice statunitense
 Jamar Shipman (Jay Lethal) – wrestler statunitense
 Nell Shipman – attrice, sceneggiatrice e regista canadese
 Samuel Shipman – commediografo statunitense